L'edizione 1997-98 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Nikos Machlas (Vitesse Arnhem), con 34 reti.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Olanda e ammessa alla UEFA Champions League 1998-1999
      Ammessa alla UEFA Champions League 1998-1999
      Ammesse alla Coppa UEFA 1998-1999
      Retrocesse in Eerste Divisie 1998-1999

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1997-1998

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Campionato olandese di calcio